Rensmann ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Rensmann (* 1970), deutscher Politikwissenschaftler
 Nicole Rensmann (* 1970), deutsche Schriftstellerin im Genre der phantastischen Literatur